Feber steht für:
 einen Austriazismus für den Monat Februar

Personen:
 Andrzej Feber (* 1951), polnischer Politiker und ehemaliges Mitglied des tschechischen Senats
 Nancy Feber (* 1976), belgische Tennisspielerin

Unternehmen:
 Feber (Unternehmen), polnischer Hersteller von Nutzfahrzeugen
 Feber (Spielwaren), spanischer Hersteller von Spielwaren
 Juguetes Feber, spanischer Hersteller von Gartenbaumaschinen

Siehe auch: